Відомі носії:
 Павліха Іван Васильович (1938) — український поет-гуморист, громадський діяч.
 Павліха Наталія Володимирівна (1970) — український учений-економіст. Доктор економічних наук, доцент. Академік АН ВШ України.

прізвища